Parila – wieś w Estonii, w prowincji Harjumaa, w gminie Anija
 Parila – wieś w Estonii, w prowincji Sarema, w gminie Kaarma.
 Parila – wieś w Estonii, w prowincji Läänemaa, w gminie Ridala.